RS Spyder — гоночный спортивный автомобиль, разработанный компанией Porsche в соответствии с правилами прототипа класса LMP2 в Ле-Мане, составленными Автомобильным клубом Запада (ACO).

Он был представлен Porsche в конце 2005 года и первоначально использовался исключительно автоспортивной командой Penske Racing в Американской серии Ле-Ман (ALMS). Гоночный дебют нового Porsche Spyder изначально был запланирован на 1 октября 2005 года на 1000-мильной гонке Road Atlanta, но был перенесен на 4-часовую гонку Laguna Seca, состоявшуюся 15 дней спустя.

Автомобили гонки 24 часа Ле-Мана
RS Spyder